Алексова — женская форма фамилии . Известные носительницы:

 Алексова, Радка (род. 1944) — болгарская певица.
 Алексова, Блага (1922—2007) — болгарский археолог и академик.